Dit artikel geeft een lijst van Zwitserse bergpassen.

 
Bergpassen
Zwitserland